Karl Schickhardt ist der Name folgender Personen:

* Karl Schickhardt (Politiker) (1848–1907), deutscher Politiker (DVP), MdL Württemberg
 Karl Schickhardt (Maler) (1866–1933), deutscher Maler